Овде су дати састави екипа учесница на Купу конфедерација у фудбалу 2013. које је одржано у Бразилу, између 15. и 30. јуна 2013. године. Број утакмица и датих голова односе се на утакмице одигране пре почетка турнира.

Група А

Бразил 
Селектор:  Луиз Фелипе Сколари

Јапан 
Селектор:  Алберто Закерони

Мексико 
Селектор:  Хозе Мануел де ла Торе

Италија 
Селектор:  Чезаре Прандели

Група Б

Шпанија

Уругвај

Нигерија

Тахити 

Куп конфедерација у фудбалу